Ришер, Тедди
 Ришер, Франсуа